Македонски грб је појам који може да се односи на:

 Грб Републике Македоније
 Грб Егејске Македоније
 Историјски грб Македоније